Attentats de Stockholm en 2010, survenus en décembre 2010. 
 Attentat du 7 avril 2017 à Stockholm, sur la Drottninggatan.